Wagner kan syfta på:

Richard Wagner
 Richard Wagner (1813–1883), tysk musikdramatiker, tonsättare, dirigent och författare 
 Fallet Wagner – filosofiskt verk om Richard Wagner av Friedrich Nietzsche 1888
 Wagnerian – beundrare av Richard Wagner
 Wagnerismen – ideologi introducerad av Richard Wagner
 Wagnertuba –  bleckblåsinstrument introducerat av Richard Wagner
 Wagnerian rock – musikgenre skapad av Jim Steinman

Personer
 Wagner Lopes (född 1969), brasiliansk-japansk fotbollsspelare
 Wagner (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Fiktiva
 Igor Wagner – person i den tecknade serien Tintins äventyr
 Kurt Wagner – egentligt namn för superhjälten Nightcrawler
 Viivi & Wagner – finländsk tecknad serie

Företag
 Puhl & Wagner – tyskt företag inom glasmosaik och glasmåleri 1889–1969
 Gruppa Vagnera – Wagnergruppen, ryskt säkerhetsföretag/militärföretag

Astronomi
 Med namn efter Richard Wagner.
 3992 Wagner – asteroid i huvudbältet
 Wagner (krater) – krater på planeten Merkurius

Geografi

Brasilien 

 Wagner, Bahia, kommun,

USA 

 Wagner, Pennsylvania, ort, Mifflin County, 
 Wagner, South Dakota, ort, Charles Mix County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar